Băița se poate referi la:

 Localități din România:
 Băița, sau: Băița-Bihor ( "Baia de Aramă, Mina de Cupru"), Bihor
 Băița, mai demult: Chirău (), Cluj
 Băița, colocvial: Boița (, ), reședința comunei cu același nume, Hunedoara
 Băița (), Maramureș
 Băița, mai demult: Băiția (, ), Mureș
 Localități din România cu nume compuse:
 Băița-Plai (), Bihor
 Băița de sub Codru (), reședința comunei cu același nume, Maramureș

Vezi și 
 Baia
 Bănia

Toponime românești